Зелений колір — один із кольорів веселки

 Отаман Зелений — громадський діяч, революціонер та повстанський отаман часів Російської імперії

 Зелений Володимир Миколайович — старший прапорщик Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Зелений Павло Олександрович — український політик часів Російської імперії, громадський діяч, письменник, одеський міський голова з 1897 по 1905 рік

Зелений — присілок, Бірський район, Башкортостан
 Зелений — селище, Богородський міський округ, Московська область
 Зелений — селище, Ішимський район, Тюменська область
 Зелений — селище, Канаський район, Чувашія
 Зелений — селище, Кетовський район, Курганська область
 Зелений — селище, Медведевський район, Марій Ел
 Зелений — селище, Оричівський район, Кіровська область
 Зелений — селище, Топчихинський район, Алтайський край
 Зелений — селище, Рузаєвський район, Мордовія
 Зелений — селище, Совєтський район, Марій Ел
 Зелений — селище, Сосьвинський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Green

Примітки